Fegg ist der Familienname folgender Personen:
Franz Fegg (1954–2016), deutscher Fußballspieler
Robert Fegg (* 1978), deutscher Rennrodler
Rupert Fegg (* 1948), Direktor der Kunstakademie Bad Reichenhall

Siehe auch:
 Feck